Detekcja:
 wykrywanie dowolnych sygnałów, np. elektrycznych, promieniowania, w tym np. jonizującego;
 wykrywanie zdarzeń, np. wykrywanie ruchu obiektów, cząstek elementarnych
 demodulacja – proces odwrotny do modulacji, w wyniku którego z przebiegu zmodulowanego otrzymuje się przebieg modulujący.

Zobacz też 
 detekcja kolizji
 detekcja neutronów
 detekcja promieniowania jądrowego
 detektor
 detektor lampowy
 dioda
 modulacja amplitudy (AM)
 modulacja częstotliwości (FM)

Elektronika
Fizyka